Die Fußball-Oberliga Westfalen 1981/82 war die vierte Spielzeit der Oberliga Westfalen. Meister wurde der TuS Schloß Neuhaus mit neun Punkten Vorsprung auf den FC Gütersloh. In der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga wurde Schloß Neuhaus Zweiter in der Nordgruppe und stieg auf. Vizemeister Gütersloh nahm an der Amateurmeisterschaft teil, schied aber schon in der ersten Runde gegen die SpVgg 07 Ludwigsburg aus.

Die Abstiegsränge belegten der VfL Gevelsberg, der Lüner SV, der SV Holzwickede und der STV Horst-Emscher. Aus der Verbandsliga stiegen der ASC Schöppingen und die Amateure des VfL Bochum auf. Die Oberliga Westfalen spielte in der Saison 1982/83 wieder mit 18 Vereinen.


Teilnehmer 
Für die Spielzeit 1981/82 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 die Absteiger aus der 2. Bundesliga Nord 1980/81
 Preußen Münster 
 SC Herford
 Rot-Weiß Lüdenscheid
 SpVgg Erkenschwick
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Westfalen 1980/81:
 1. FC Paderborn  
 VfL Gevelsberg  
 TuS Schloß Neuhaus  
 FC Gütersloh  
 DSC Wanne-Eickel  
 VfB Rheine  
 Sportfreunde Siegen  
 Hammer SpVg  
 VfB Waltrop  
 SuS Hüsten 09 
 Teutonia Lippstadt  
 Westfalia Herne  
 DJK Hellweg Lütgendortmund  
 STV Horst-Emscher  
 SV Holzwickede
 die Aufsteiger aus den beiden Staffeln der Verbandsliga Westfalen 1980/81:
 Eintracht Hamm-Heessen (Staffel 1)
 Lüner SV (Staffel 2)

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Westfalenmeister

Literatur 
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 2: Bundesliga & Co. 1963 bis heute. 1. Liga, 2. Liga, DDR Oberliga. Zahlen, Bilder, Geschichten. AGON Sportverlag, Kassel 1997, ISBN 3-89609-113-1, S. 146.

Weblinks 
 Oberliga Westfalen 1981/82 bei Westfalenkick.de

1981
Fußballsaison 1981/82